Mirau steht für:
 Mirau, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen; seit 1945: Mirowo (Dźwierzuty) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Miraustraße in Berlin-Borsigwalde, benannt nach Clemens Mirau (19. Jahrhundert–nach 1906), Regierungsbaumeister, Kreisbaurat im Kreis Niederbarnim

Mirau ist der Familienname folgender Person:

 André Henri Mirau (1923/24 bis ca. 2007), französischer Wissenschaftler

Siehe auch: 

 Mirau-Interferometer
 Mierau